Changzhou kan avse följande platser i Kina:

 Changzhou – stad på prefekturnivå i Jiangsu-provinsen
 Changzhou Benniu Airport
 Changzhou, Wuzhou] –  stadsdistrikt i Guangxi-regionen
 Changzhou (köping) – Guangxi-regionen
 Changzhou (ort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,02, long 116,80) – en ort i provinsen Jiangxi